Christmas — седьмой студийный альбом канадского певца Майкла Бубле, вышедший 21 октября 2011 года.
Диск стал 3-м в карьере певца альбомом, возглавившим американский чарт Billboard 200, после альбомов «Call Me Irresponsible» (2007) и «Crazy Love» (2009). «Christmas» 5 недель был № 1 в 2011 году в США, став в итоге вторым лучшим диском года и уступив только альбому 21 британской певицы Адель.
«Christmas» был признан Лучшим диском года в Канаде и получил премию Juno Award for Album of the Year, став первым праздничным альбомом выигравшим в этой категории. 26 ноября 2012 года состоялся повторный релиз с 4 дополнительными треками, включая перезапись песни «The Christmas Song». Бубле также выпустил переработанную версию хита «White Christmas» Бинга Кросби, которую представил 10 декабря 2012 года на телеканале NBC в программе Home for the Holidays.

История 
Релиз состоялся 21 октября 2011 года в Ирландии, 24 октября в Великобритании, и 25 октября в США. 5 ноября 2011 года альбом Christmas дебютировал на 3 месте в Billboard 200 (США), с тиражом в  копий согласно данным Nielsen SoundScan. На 5-й неделе нахождения в хит-параде диск достиг № 1, оставаясь там все следующие четыре недели, и став самым успешным в карьере певца, побив предыдущий рекорд, когда 2 недели лидировал его диск Crazy Love. Christmas также стал и самым продаваемым за одну неделю диском певца, когда на 3-ю неделю № 1 было продано (перед самым Новым годом)  копий.
Всего за год было продано  копий Christmas в США, по данным SoundScan, что позволило ему стать вторым бестселлером года, уступив только абсолютному лидеру того года диску 21 британской певицы Адель.

Список композиций

Участники записи

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Michael Buble's Full Christmas Album. youtube.com

Рождественские альбомы Канады
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы Reprise Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Рождественские альбомы 2011 года
Джазовые рождественские альбомы
Рождественские поп-альбомы